Ляби-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°56' с. ш. 146°07' в. д..
 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°41' с. ш. 137°22' в. д..
 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°21' с. ш. 154°34' в. д..
 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°37' с. ш. 134°09' в. д..
 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°17' с. ш. 151°07' в. д..
 Ляби-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°41' с. ш. 155°10' в. д..

См. также 
Ляби-Кюеле

Примечания